El término helicóptero puede referirse a:

Aeronáutica
 Helicóptero,  aeronave de ala giratoria sustentada y propulsada por uno o más rotores horizontales de dos o más palas, del que derivan varios tipos:
 Helicóptero armado,  helicóptero, generalmente antes dedicado a otro uso, modificado con armamento para fines militares;
 Helicóptero de ataque, helicóptero militar específicamente diseñado para portar armamento sobre todo para objetivos terrestres;
 Helicóptero de propulsión humana,  helicóptero propulsado únicamente por una o más personas que vayan a bordo;
 Helicóptero de reconocimiento militar, helicóptero ligero dedicado al reconocimiento aéreo con servicio a sus respectivos países;
 Helicóptero de transporte militar, helicóptero para transportar tropas, cargas e incluso artillería o vehículos;
 Helicóptero furtivo, helicóptero de última generación que incorpora tecnologías furtivas para evitar ser detectado;
 Helicóptero grúa, helicóptero de transporte de cargas con cables cuando otros métodos no son viables por situarse en zonas de difícil acceso;
 Helicóptero militar, helicóptero construido o convertido para propósitos militares, siendo el transporte táctico el más común;
 Helicóptero sanitario,  helicóptero para la evacuación y transporte sanitario en medicina civil, popularizado tras la guerra de Vietnam;
 Helicóptero ultraligero, helicóptero de dimensiones reducidas más accesible económicamente a aficionados y pilotos;
 Helicóptero utilitario, helicóptero polivalente con funciones normalmente militares para reconocimiento o transporte.

Seres vivos
 Caballito helicóptero del diablo , especie de Zygoptera de América Central y partes de América del Sur;
 Helicóptero, nombre común que reciben algunas especies de libélulas.

Entretenimiento
 Los Helicópteros, conjunto musical argentino integrado por Uki Goñi, Marcelo O'Reilly, Ramiro Bustos Fierro y Chapete Cesar.

Empresas
 Cicaré Helicópteros S.A., fábrica argentina de helicópteros ubicada en Saladillo y fundada en la década de 1970;
 DAP Helicópteros, aerolínea de helicópteros con sede en Punta Arenas, Chile;
 Helicópteros del Sureste,  compañía dedicada al transporte aéreo en helicóptero con sede en Muchamiel, España.

Miscelánea
 Dinero de helicóptero, política monetaria donde los bancos centrales distribuyen dinero directamente a toda la población;
 Helicóptero jeroglífico del templo de Abidos, jeroglífico en el templo de Seti con representaciones que parecen vehículos modernos;
 Helicópteros negros, teoría conspirativa que asegura que el Nuevo Orden Mundial usa helicópteros negros para tomar el control de los Estados Unidos.